Een Russische stad in oblast Kaliningrad, zie Ozjorsk (oblast Kaliningrad)
 Een Russische gesloten stad in oblast Tsjeljabinsk, zie Ozjorsk (oblast Tsjeljabinsk)